Ted Wheeler ist der Name folgender Personen:

* Ted Wheeler (Leichtathlet) (1931–2022), US-amerikanischer Leichtathlet
 Ted Wheeler (Politiker) (* 1962), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei)